Die 50. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 27. Juli bis zum 5. August 1956 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Diese Jubiläumsveranstaltung stand ganz im Zeichen der Australier. Der in Wimbledon siegreiche Lew Hoad gewann auch bei seinem einzigen Auftritt in Hamburg und zudem das Herrendoppel mit seinem Landsmann Don Candy. Bei den Damen gewann Thelma Long 18 Jahre nach ihrem Sieg im Damendoppel mit Nancye Wynne diesmal sowohl im Einzel als auch im Mixed zusammen mit dem Chilenen Luis Ayala, der auch im Herrendoppel im Finale stand. Im Damendoppel waren mit Fay Muller und Daphne Seeney zwei weitere Australierinnen erfolgreich. In beiden Doppelfinalen stand Erika Vollmer. Im Dameneinzel erreichte Edda Buding das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 26. Juli bis 6. August 1956, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, X. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1956)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1956